Jan Veenstra (beeldhouwer), Nederlands beeldhouwer
 Jan Veenstra (schrijver), Nederlands schrijver
 Jan Veenstra (voetballer), Nederlands voetballer